Csehország
 Břežany, település a Klatovyi járásban
 Břežany, település a Rakovníki járásban
 Břežany, település a Znojmói járásban
 Břežany I, település a Kolíni járásban
 Břežany II, település a Kolíni járásban
 Dolní Břežany, település a Nyugat-prágai járásban
 Panenské Břežany, település a Kelet-prágai járásban
 Břežany, Lesany község része a Benešovi járásban
 Břežany, Nové Sedlo község része a Lounyi járásban
 Břežany nad Ohří, Budyně nad Ohří község része a Litoměřicei járásban
 Szlovákia
 Litvaberzseny (1899-ig Brezani, szlovákul Brezany) község a Zsolnai kerületben, a Zsolnai járásban
 Nádasérberzseny (1899-ig Nedozser, és Brezán, szlovákul Nedožery-Brezany) község a Trencséni kerületben, a Privigyei járásban, Nádasér és Berzseny települések egyesítése
 Sárosbuják (szlovákul Brežany, korábban Bujakov) község az Eperjesi kerület Eperjesi járásában